Joan Vallvé i Creus (Barcelona 1910 - 1988), enginyer, empresari i promotor d'activitats culturals català.
 Joan Vallvé i Ribera (Barcelona, 1940), polític català.